Починок — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Боровецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Боровецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 16,3 км, до центра муниципального образования Обросова — 5,3 км. Ближайшие населённые пункты — Клыжово, Пахталка, Лендобово.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Люди, связанные с деревней 
Левичев Василий Николаевич  (22 декабря 1891 — 26 ноября 1937) — советский военный деятель, первый заместитель начальника Генерального штаба РККА, комкор. 

Родился в деревне Починок Кадниковского уезда Вологодской губернии (ныне – Сокольский район Вологодской области).

Решением Вологодского горисполкома от 23 октября 1963 года в честь Левичева Василия Николаевича улица Речников в городе Вологда была переименована в улицу Левичева.

8 июля 1926 года, находясь в должности начальником Главного управления РККА первым предложил учредить и выдавать новую награду — «орден Ильича» — лицам, уже имевшим четыре ордена Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 Починок в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)